Перфорація ( від perforo — «пробиваю») — термін, що має такі значення:
 Перфорація — сукупність отворів на стрічці, картці, кінострічці і т. ін., пробитих перфоратором за певною системою.
 Перфорація кіноплівки — отвори на кіноплівці, пробиті на рівній відстані один від одного.
 Перфорація маркових аркушів (зубцівка) — перфорація, що наноситься на аркуші чи рулони марок з метою полегшення відділення їх одна від однієї.
 Перфорація свердловин — пробивання отворів у стінках бурової свердловини напроти заданої ділянки продуктивного пласта.
 Перфорація обсадних колон (труб) — процес утворення каналів (отворів) в обсадній колоні й цементному камені за нею кульовим, кумулятивним або піскоструминним перфоратором.
 Перфорація (медицина) — порушення цілості порожнинного органа (наприклад, шлунка, кишківника).

Див. також 
 Перфоратор
 Кумулятивний перфоратор
 Гідропіскоструминна перфорація
 Розкриття продуктивного пласта

Примітки